Kobe, een stad in Japan.
 Kobe (kunstenaar) (1950-2014), Belgisch beeldhouwer, pseudoniem van Jacques Saelens.
 Boris Kobe, een Sloveens architect en schilder.
 Kobe Bryant, een Amerikaans basketballer.
 Kobe Van Herwegen, een Vlaams acteur en goochelaar.